Svarta Sara kan avse:

 Svarta Sara – romernas skyddshelgon, se Sara La Kali
 Lilla svarta Sara – en psalm- och väckelsesång inspirerad av Mazhar Makatemele, se Där uppe ingen död skall vara
 Svarta Sara (ost) – en ost